Kingman – niezamieszkana rafa koralowa o powierzchni 1 km² położona na północnym Oceanie Spokojnym
Miejscowości w USA:
 Kingman – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Kingman – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Kingman – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
Gminy w USA:
 Kingman (ang. Kingman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Kingman (ang. Kingman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Kingman (ang. Kingman County) – w stanie Kansas